Riptide steht für:

 einen Brandungsrückstrom
 Riptide (Roman), Roman von Douglas Preston und Lincoln Child
 Riptide (1934) (Alternativtitel Die nackte Wahrheit), US-amerikanischer Film von Edmund Goulding
 Riptide, Originaltitel von S.O.S. – Charterboot, australische Fernsehserie (1969)
 Riptide, Originaltitel von Trio mit vier Fäusten, US-amerikanische Fernsehserie (1983–1986)
 Riptide (1990) (Originaltitel Masque of the Red Death), US-amerikanischer Film von Alan Birkinshaw
 Riptide, Lied von Vance Joy

Sonstiges:
 Riptide Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika